Сёстры Киченок — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Оксана Калашникова и Марта Сироткина — не защищали свой титул.

Посев 

  Нина Братчикова /  Валерия Соловьёва (Финал)
  Паула Каня /  Александра Панова (Полуфинал)''

<li>  Луксика Кумкхум /  Тамарин Танасугарн (Полуфинал)
<li>  Людмила Киченок /  Надежда Киченок (Титул)

Ход турнира

Ссылки 
 

Кубок президента Казахстана по теннису 2013